Corvera de Asturias (galiciska: Corvera) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Corvera de Asturias ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Corvera de Asturias är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Corvera de Asturias. Runt Corvera de Asturias är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gijón,  km öster om Corvera de Asturias. Omgivningarna runt Corvera de Asturias är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Asturien